Montebello kan syfta på:

Montebello (släkte) – ett monotypiskt spindelsläkte
Villa Montebello – en villa på Djurgården

Historia
Slaget vid Montebello (1800)
Slaget vid Montebello (1859)

Personer
Louis Napoléon Lannes (1801–1874), hertig av Montebello
Gustave Lannes de Montebello (1838–1907), en fransk diplomat

Geografi

Australien 

Montebelloöarna – en ögrupp

Colombia 

 Montebello, Antioquia, kommun, Antioquia, 
 Montebello (ort i Colombia, Antioquia, lat 5,95, long -75,53),

Danmark 

Montebello, Danmark – en före detta kuranläggning i Helsingör, Danmark

Italien 

 Montebello Jonico, kommun, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 
 Montebello Vicentino, kommun, Veneto, Provincia di Vicenza, 
 Montebello della Battaglia, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia, skådeplatsen för slaget vid Montebello 1800 och slaget vid Montebello 1859
 Montebello (berg), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste, 
 Montebello (bergstopp), Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 Montebello di Bertona – provinsen Pescara
 Montebello sul Sangro – provinsen Chieti

Kanada 

 Montebello (kommun), Québec, Outaouais,

Mexiko 

 Montebello, Nuevo León, Juárez, 
 Montebello (norra Siltepec kommun), 
 Montebello (västra Siltepec kommun), 
 Montebello, Palenque, 
 Lagunas de Montebello – en nationalpark i delstaten Chiapas i Mexiko

USA 

 Montebello, New York, ort, Rockland County, 
 Montebello, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar